Il doppio maschile del Kremlin Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Pablo Cuevas e Marcel Granollers erano i detentori del titolo, ma Granollers non ha partecipato.

Cuevas ha fatto coppia con Michael Russell, ma ha perso nei quarti di finale contro Jérémy Chardy e Lukáš Dlouhý.

Igor' Kunicyn e Dmitrij Tursunov hanno battuto in finale Janko Tipsarević e Viktor Troicki 7–6(8), 6–3.

Teste di serie

  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
  Jérémy Chardy /  Lukáš Dlouhý (semifinali)

  Filip Polášek /  Igor Zelenay (primo turno)
  Colin Fleming /  Ken Skupski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2010
ATP World Tour 2010